Metalogy е бокс сет от пет диска на британската хевиметъл група Judas Priest.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали в дискове 1-3, песни 1-10 в диск 4 и диск 5
 Тим „Рипър“ Оуенс – вокали в песни 11-14 в диск 4
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Джон Хинч – барабани в Never Satisfied в диск 1
 Алън Муур – барабани в Deceiver и Tyrant в диск 1
 Саймън Филипс – барабани в песни 7-9 в диск 1
 Лес Бинкс – барабани в песни 4-6 и 10-15 в диск 1, песни 1-6 в диск 2
 Дейв Холънд – барабани в песни 7-19 в диск 2, всички от диск 3, песни 1-4 в диск 4, всички от диск 5
 Скот Травис – барабани в песни 5-14 в диск 4

Песни

Диск 5 (Live Vengeance '82 DVD) 
 "The Hellion/Electric Eye"
 Riding on the Wind
 Heading Out to the Highway
 Metal Gods
 Bloodstone
 Breaking the Law
 Sinner
 Desert Plains
 The Ripper
 "Diamonds & Rust"
 Devil's Child
 Screaming for Vengeance
 You've Got Another Thing Comin'''
 Victim of Changes Living After Midnight The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown) Hell Bent for Leather''

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2004 година
Компилации